24010 Stovall – asteroide della fascia principale
 Stovall (Carolina del Nord) – comune degli Stati Uniti d'America

Persone 

 Jerry Stovall – giocatore di football americano statunitense
 Paul Stovall – cestista statunitense